Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

412e régiment d'artillerie
412e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires